Coppa Mussolini o Coppa del Duce è stata, durante il fascismo, la denominazione di vari concorsi artistici o gare sportive e può riferirsi alle voci:
 Coppa Mussolini – premio al miglior film nell'ambito del Festival di Venezia.
 Coppa Mussolini – gara motociclistica di gran fondo, poi rinominata Milano-Taranto.
 Coppa Mussolini – gara di motonautica svoltasi a Venezia negli anni '30.
 Predappio-Roma (Coppa del Duce) – gara di ciclismo svoltasi fra il 1928 e il 1933, fra Predappio e Roma.